

Patronyme 

 Meghan Agosta, une joueuse de hockey sur glace canadienne.

Toponyme 

 Agosta, une commune italienne de la province de Rome ;
 Agosta, l'ancien nom du port sicilien Augusta ;
 bataille d'Agosta, une bataille de la guerre de Hollande, qui y eut lieu en 1676.

Navires 
 Classe Agosta, une classe française de sous-marin diesel-électrique
 , le nom de deux sous-marins français